Bukić ist der Familienname folgender Personen:

 Enver Bukić (1937–2017), slowenischer Schachspieler
 Luka Bukić (* 1994), kroatischer Wasserballspieler
 Perica Bukić (* 1966), kroatischer Wasserballspieler